Patterson Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Patterson Branch (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Patterson Branch (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Patterson Branch (Florida), Fluss im Bundesstaat Florida
 Patterson Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Patterson Branch (Kentucky), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Patterson Branch (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Patterson Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas